Cattura di Cristo – dipinto di Caravaggio custodito nella Galleria nazionale d'Irlanda, Dublino
Cattura di Cristo – dipinto di Antoon van Dyck custodito nel Bristol Museum & Art Gallery di Bristol
Cattura di Cristo – dipinto di Antoon van Dyck custodito nel Museo del Prado di Madrid
Cattura di Cristo – dipinto di Antoon van Dyck custodito nel Minneapolis Institute of Arts
 Cattura di Cristo – affresco di Pietro Lorenzetti, nella basilica inferiore di San Francesco ad Assisi